Bukasov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergei Mikhailovich Bukasov
 Sergej Sergei Mikhailovich Bukasov